Джеф:
 Меткатинон
 Джеф (мангуст)
 Джеф (группа)